Krčmar je lahko:
 krčmar, poklic
 Krčmar, Srbija
 priimek Krčmar/Kerčmar